Zanetti steht für:

 Segafredo Zanetti, italienisches Kaffeeunternehmen

Zanetti ist der Familienname folgender Personen:
 Aheda Zanetti (* 1967), libanesisch-australische Modedesignerin
 Adriana Serra Zanetti (* 1976), italienische Tennisspielerin
 Adriano Zanetti (* 1950), italienischer Entomologe
 Anton Maria Zanetti (1680–1757), venezianischer Kunstsammler und Kupferstecher
 Antonella Serra Zanetti (* 1980), italienische Tennisspielerin
 Arthur Zanetti (* 1990), brasilianischer Turner
 Barbara Zanetti (* 1974), italienische Sängerin und Liedermacherin
 Claudio Zanetti (* 1967), Schweizer Politiker (SVP)
 Cristiano Zanetti (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Domenico Zanetti (1694–1712), venezianischer Maler
 Erika Zanetti (* 1985), italienische Inline-Speedskaterin
 Eugenio Zanetti (* 1949), argentinischer Regisseur, Autor, Artdirector und Szenenbildner
 Francesco Zanetti, siehe Francesco Zannetti (1737–1788), italienischer Komponist
 Francesco Zanetti (Mediziner), italienischer Mediziner (um 1770)
 Gasparo Zanetti (nach 1600–um 1660), italienischer Violinpädagoge, Komponist und Herausgeber
 Girolamo Francesco Zanetti (1713–1782), italienischer Altertumskundler
 Javier Zanetti (* 1973), argentinischer Fußballspieler und -funktionär
 Lorenzo Zanetti (* 1987), italienischer Motorradrennfahrer
 Marc Zanetti (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Marco Zanetti (* 1962), italienischer Billardspieler
 Massimo Zanetti (Unternehmer) (* 1948), italienischer Unternehmer und Politiker
 Massimo Zanetti (* 1962), italienischer Operndirigent
 Paolo Zanetti (* 1982), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pia Zanetti (* 1943), Schweizer Fotografin
 Roberto Zanetti (* 1954), Schweizer Politiker (SP)
 Roberto Zanetti (* 1956), italienischer Popmusiker und Produzent, siehe Savage (Musiker)
 Sandro Zanetti (* 1974), Schweizer Literaturwissenschaftler
 Selene Zanetti (* 1989), italienische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Alfred G Zanetti School, Fluss im US-Bundesstaat Massachusetts